The Flame Within () — второй студийный альбом нидерландско-мексиканской симфо-готик-метал-группы Stream of Passion, выпущенный 27 мая 2009 года на лейбле Napalm Records. В отличие от дебютного альбома, Арьен Люкассен в записи этого не участвовал.

Список композиций

История релизов

Участники записи

Основной состав 
 Марсела Бовио — вокал, скрипка
 Эрик Хазенбоек — гитара
 Стефан Шульц — гитара
 Йохан ван Стратум — бас-гитара
 Джеффри Ревет — клавишные
 Дэви Микерс — ударные

Приглашённые музыканты 
 Ben Mathot — скрипка
 Judith van Driel — скрипка
 Mark Mulder — альт
 David Faber — виолончель

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен
 

Альбомы Stream of Passion
Альбомы Napalm Records